Wickham kan syfta på följande platser:

Australien 

 Mount Inkerman, berg, Queensland, Burdekin, 
Wickham, Western Australia

Kanada 

 Wickham (kommun), Québec, Centre-du-Québec,

Storbritannien 

 Wickham (ort i Storbritannien, England, West Berkshire), 
 Wickham, Hampshire, ort i England, 
 Wickham Bishops – en ort i Essex, England
 Wickham Market – en ort i Suffolk, England
 Wickham Skeith – en ort i Suffolk, England
 Wickham St Paul – en ort i Essex, England

Sydafrika 

 Wickham (berg), Fristatsprovinsen, Xhariep District Municipality, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar